Gustavo Aranzana Méndez (nascut a Valladolid el 23 de març de 1958) és un entrenador de bàsquet castellà que en l'actualitat dirigeix l'equip de Cáceres Patrimonio de la Humanidad de la  LEB Or.

Trajectòria 
 1975-1977: Entrenador minibàsquet i infantil Col·legi La Salle Valladolid.
 1977-1978: C.D. Universitari Valladolid. Segon entrenador ajudant.
 1978-1979: Valladolid C.B. Entrenador ajudant de Vicente Sanjuán i, després de la dimissió d'aquest, d'Enrique García.
 1979-1983: Valladolid C.B. Entrenador ajudant de Mario Pesquera.
 1983-84: Forum Valladolid
Comença la temporada com entrenador de l'equip Junior i segon entrenador ajudant de Mario Pesquera. El 01/11/83, després del cessament de Pesquera i la seva substitució per Emiliano Rodríguez, passa a ser segon entrenador ajudant d'aquest darrer. El 20/12/83, en la jornada 18 i després de la dimissió d'Emiliano Rodríguez, es fa càrrec de l'equip fins al final de la temporada.
 1984-1987: Forum Valladolid i Skol Celta de Vigo 
 1987-1989: Cajapalencia (Segona Divisió) i Elosúa León (Primera B)
Comença la temporada al Cajapalencia on entrena fins que a mitjan temporada es fa càrrec del Elosúa Lleó substituint el cessat Mariano Parra.
 1989-1997: CB León
 1997-2002: Forum Valladolid
 2002-2004: Caja San Fernando
 2004-2005: Tenerife Baloncesto
 2005-2008: CB León
 2009 -: Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Lliga LEB Or

Enllaços externs 
 Fitxa d'Aranzana al web AEEB 

Esportistes val·lisoletans
Entrenadors de bàsquet espanyols
Entrenadors del Club Deportivo Baloncesto Sevilla